Catherine Coutelle (1945- ), femme politique française ;
 Jean-Marie-Joseph Coutelle (1748-1835), savant français.

Autre 

 Abîme de Coutelle.